Diplochaetus är ett släkte av skalbaggar. Diplochaetus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordlöpare
Diplochaetus